(1925–2010), pianiste russe,
 Victor A. Brumberg (1933- ), physicien et astronome russe.